Richard Krueger, nemški general in vojaški zdravnik, * 4. november 1881, † 4. avgust 1970.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1881
Umrli leta 1970
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne
Častniki Waffen-SS